Without Love steht für:

 Without Love, Originaltitel von Zu klug für die Liebe, US-amerikanischer Film von Harold S. Bucquet (1945)
 Without Love (Album), Musikalbum von Black ’n Blue (1985)